Рубе́жная улица — улица в Приморском районе Санкт-Петербурга. Начинается от Полевой Сабировской улицы и заканчивается тупиком.

История 
Название улицы известно с 1914 года.

Транспорт 
Ближайшая к Рубежной улице станция метро — «Старая Деревня» 5-й (Фрунзенско-Приморской) линии.

Пересечения 
 Полевая Сабировская улица

Достопримечательности 
 Серафимовское кладбище

Литература